Der Dreiband Grand Prix 1999/2 war das 76. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 30. September bis zum 3. Oktober 1999 im niederländischen Bussum statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „OPEN DUTCH GRAND PRIX BUSSUM 1999“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Däne Dion Nelin gewann in Bussum seinen ersten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Marco Zanetti mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Torbjörn Blomdahl gegen Raymond Ceulemans auch mit 3:1 Sätzen.

Turniermodus 

Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich acht Teilnehmer für das Hauptturnier. Das komplette Turnier wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle zählte bei Punktgleichheit der Generaldurchschnitt (GD).

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999/2
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Sport (Gooise Meren)